Boekhout, plaats in de Belgische provincie Limburg
 Boekhout, een familienaam
 Henze Boekhout, (1947 -) Nederlandse kunstenaar/fotograaf
 Louis Boekhout, (1919-2012) Nederlands-Canadees kunstschilder
 Boekhoute, plaats in de provincie Oost-Vlaanderen
 Boechout, plaats in de provincie Antwerpen